O Grande Prémio da Holanda de 2005 foi uma corrida de MotoGP que aconteceu em 12 de Junho de 2005.

 Corrida: 12 de Junho de 2005
 Número de voltas: 
 Tamanho da pista: 
 Distância total:

MotoGP

250 cc

125 cc

Ver também 
 GP da Holanda
 Temporada de MotoGP de 2005

Ligações externas 
 Site oficial da prova

2005
Paises Baixos
Desporto nos Países Baixos em 2005